XXXIX Wyścig Pokoju odbył się na trasie Kijów – Warszawa – Berlin – Praga w dniach 6–22 maja 1986. Do 15-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 2138 km, wystartowało 64 zawodników z 10 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (6 maja 1986), Kijów (7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (7 maja 1986), ulicami Kijowa (138 km)

II etap, (8 maja 1986), Kijów (48 km), jazda drużynowa na czas

III etap, (9 maja 1986), ulicami Kijowa (152 km)

IV etap, (10 maja 1986), ulicami Warszawy (65 km)

V etap, (11 maja 1986), Kutno - Poznań (196 km)

VI etap, (12 maja 1986), Poznań - Gorzów Wielkopolski (174 km)

VII etap, (13 maja 1986), Gorzów Wielkopolski - Szczecin (148 km)

VIII etap, (14 maja 1986), Szczecin - Berlin (205 km)

IX etap, (15 maja 1986), Berlin - Halle (200 km)

X etap, (17 maja 1986), Halle (35 km), jazda indywidualna na czas

XI etap, (18 maja 1986), Halle/Saale - Karl-Marx-Stadt (176 km)

XII etap, (19 maja 1986), Karl-Marx-Stadt - Karlowe Wary (130 km)

XIII etap, (20 maja 1986), Karlowe Wary - Pilzno (152 km)

XIV etap, (21 maja 1986), Pilzno - Mladá Boleslav (181 km)

XIII etap, (22 maja 1986), Mladá Boleslav - Praga (131 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Przypisy

Bibliografia 
 Bogdan Tuszyński: Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 506-523.
 Jan Rogala: Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 
 Memoire du cyclisme 

1986
1986 w Polsce
1986 w Europie